Ecdyonurus är ett släkte av dagsländor. Ecdyonurus ingår i familjen forsdagsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Forsdagsländor
Ecdyonurus